НХЛ в сезоне 2001—2002 — стал 85-м сезоном Национальной хоккейной лиги. Обладателем Кубка Стэнли стала команда «Детройт Ред Уингз».

Регулярный сезон 
 И = Игр, В = Выигрышей, П = Поражений, Н = Ничьи, ШЗ = Шайб забито, ШП = Шайб пропущено, О = Очков набрано

Плей-офф Кубка Стэнли 

1/4 конференций
Бостон — Монреаль 2:4 (2:5; 6:4; 3:5; 5:2; 1:2; 1:2)
Филадельфия — Оттава 1:4 (1:0от; 0:3; 0:3; 0:3; 1:2от)
Каролина — Нью-Джерси 4:2 (2:1; 2:1от; 0:4; 1:3; 3:2от; 1:0)
Торонто — Нью-Йорк Айлендерс 4:3 (3:1; 2:0; 1:6; 3:4; 6:3; 3:5; 4:2)
Детройт — Ванкувер 4:2 (3:4от; 2:5; 3:1; 4:2; 4:0; 6:4)
Колорадо — Лос Анджелес 4:3 (4:3; 5:3; 1:3; 1:0; 0:1от; 1:3; 4:0)
Сан Хосе — Финикс 4:1 (2:1; 1:3; 4:1; 2:1; 4:1)
Сент-Луис — Чикаго 4:1 (1:2; 2:0; 4:0; 1:0; 5:3)

1/2 конференций
Каролина — Монреаль 4:2 (2:0; 1:4; 1:2от; 4:3от; 5:1; 8:2)
Торонто — Оттава 4:3 (0:5; 3:2от; 2:3; 2:1; 2:4; 4:3; 3:0)
Детройт — Сент-Луис 4:1 (2:0; 3:2; 1:6; 4:3; 4:0)
Колорадо — Сан Хосе 4:3 (3:6; 8:2; 4:6; 4:1; 3:5; 2:1от; 1:0)

Финалы конференций
Каролина — Торонто 4:2 (1:2; 2:1от; 2:1от; 3:0; 0:1; 2:1от)
Детройт — Колорадо 4:3 (5:3; 3:4от; 2:1от; 2:3; 1:2от; 2:0; 7:0)

Финал. Каролина — Детройт 1:4 (3:2от; 1:3; 2:3от; 0:3; 1:3)

См. также 
 Драфт НХЛ 2001
 Матч всех звёзд НХЛ 2002
 2001 год в спорте
 2002 год в спорте

Ссылки 
 Официальный сайт НХЛ
 Hockey Database

Сезоны НХЛ
2001 год в хоккее
2002 год в хоккее